

Persone 
 Alberto Lepidi – religioso italiano
 Giovan Battista Lepidi – poeta e retore italiano
 Ignace Joseph Lepidi – politico francese

Altro 
 Lepidi – famiglia nobile dell'Aquila